Konsolidator (linker)
 Konsolidator dynamiczny (linker dynamiczny)
 Zita Linker